Епархия Руркелы () — епархия Римско-Католической церкви c центром в городе Руркела, Индия. Епархия Руркелы входит в митрополию Каттак-Бхубанесвара. Кафедральным собором епархии Руркелы является церковь Святейшего Сердца Иисуса.

История 

4 июля 1979 года Папа Римский Иоанн Павел II издал буллу Cum cordi potissimum, которой учредил епархию Руркелы, выделив её из епархии Самбалпура.

Ординарии епархии 

 епископ Альфонс Билунг (4.07.1979 — 2.04.2009);
 епископ Джон Барва (2.04.2009 — 11.02.2011) — назначен архиепископом Каттак-Бхубанесвара

Источник 

 Annuario Pontificio, Ватикан, 2007
 Булла Cum cordi potissimum

Ссылки 

 Информация 

Католические епархии Индии